Кэм Джослин Жиганде (; //; род. , Такома, США) — американский актёр.

Биография 
Кэм Жиганде родился в Такоме (штат Вашингтон) 16 августа 1982 года. Его отец, Джей, совладелец и управляющий небольшой сети ресторанов «The Rock, Wood Fired Pizza & Spirits» на северо-западе США, мать, Кимберли, домохозяйка, а старшая сестра Келси — стилист.

Детские годы Кэма прошли в городке Оберн, откуда в 2001 году, после окончания средней школы, он перебрался в Калифорнию и поступил в Общественный Колледж Санта Моники, где и приступил к изучению актёрского мастерства.

Дебютировал на телевидении в третьем сезоне популярного телесериала «C.S.I.: Место преступления» (2000—2009), в эпизодической роли. На начальном этапе своей карьеры получил роли ещё в трёх телесериалах: «Молодые и дерзкие» (1973—2009), «Одинокие сердца» (2003—2007) и «Джек и Бобби» (2004—2005).

В 2004 году исполнил главную роль в короткометражке «Mistaken», после чего на несколько лет исчез с кинематографических горизонтов. В большое кино вернулся в 2007 году, исполнив незначительную роль в комедии «Кто твой Кэдди?». Затем была куда более заметная роль в молодёжной спортивной драме «Никогда не сдавайся» (2008), а затем второстепенная роль в мистической картине «Сумерки» (2008), имевшей большой успех по всему миру.

В 2010 году снялся в фильме «Бурлеск» вместе с Кристиной Агилерой, Эриком Дэйном и Шер. На экраны вскоре вышел фильм «Пастырь», где Кэм Жиганде снялся в одной из главных ролей.

Личная жизнь 
14 апреля 2009 года у Жиганде и его невесты Доминик Гайзендорфф родился первый ребёнок — дочь Эверли Рэй Жиганде (Everleigh Ray Gigandet). 23 января 2013 года у актёра родился сын. Мальчика назвали Реккер Рэдли Жиганде (Rekker Radley Gigandet). 30 ноября 2015 года у пары родился третий ребёнок — дочь Арми Хёртли Жиганде (Armie Heartly Gigandet).

Согласно одному из интервью, Кэм имеет некоторые навыки боевых искусств: «Я около года посещал занятия по Крав-мага и учился, думаю, это не считается. Основные навыки борьбы я получил, когда был ещё ребёнком. Я занимался каратэ, в основном, для самозащиты, но после пары месяцев занятий бросил. Самая усиленная подготовка потребовалась для съёмок в фильме „Никогда не сдавайся“, для которого я потратил около шести месяцев непрерывных тренировок по MMA. Этот фильм дал мне хорошую и твёрдую основу, чтобы пробовать учиться чему-то новому.»

Фильмография

Награды 
 Награда «One to Watch» на Молодой Голливуд / Young Hollywood Awards 2008.
 Награда «Актер — восходящая звезда» на EMA Home Entertainment Awards 2008.
 Награда «Лучшая драка» за фильм «Никогда не сдавайся» на MTV Movie Awards 2008.
 Награда «Лучшая драка» за фильм «Сумерки» на MTV Movie Awards 2009.

Примечания